Der OEC Kaohsiung ATP Challenger 2013 war ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. September 2013 in Kaohsiung stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 14. bis 16. September 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Toshihide Matsui
 Yasutaka Uchiyama
 Yuki Bhambri
 Chung Hyeon

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 55 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)

2013
ATP Challenger Tour 2013